K40 ou K.40 peut faire référence à :

Musique 
 Concerto no 3 en ré majeur, K. 40, un concerto de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 40, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Autres 
 Hernie inguinale, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Peony (K40), une Corvette de classe Flower de la Royal Navy ;
 Potassium 40, l'isotope du potassium dont le nombre de masse est égal à 40.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres